

Persone 
 Toussaint-Guillaume Picquet de la Motte (1720-1791) – ammiraglio francese

Navi 
Quattro unità della Marine nationale hanno portato il nome di Lamotte-Picquet o La Motte-Picquet

 La Motte-Picquet (avviso) – avviso a vapore varato nel 1859
 La Motte-Picquet – incrociatore leggero della classe La Motte-Picquet, la cui costruzione pianificata nel 1912 non fu mai portata a termine
 Lamotte-Picquet (incrociatore) – incrociatore leggero della classe Duguay-Trouin, varato nel 1924 e affondato nel 1945 
 La Motte-Picquet (fregata) – fregata della classe Georges Leygues varta nel 1982 e ancora in servizio

Altro 
 La Motte-Picquet - Grenelle (metropolitana di Parigi) – stazione della metropolitana di Parigi